

Patronyme 

 Alexandre Clerget (1856-1931), sculpteur français ;
 Alfred Clerget (1910-1995), homme politique français ;
 Axel Clerget (1987- ), judoka français;
 Charles Clerget (1795-1849), officier français ;
 Hubert Clerget (1818-1899), peintre français ;
 Joël Clerget, psychanalyste français ;
 Jules-Étienne-Jean Clerget, dit Darboville (1781-1842), acteur et chanteur français ;
 Paul Clerget (1868-1935), acteur français ;
 Pierre Clerget (1875-1943), ingénieur français, pionnier de l'aviation ;
 Pierre Clerget (1873-1962), géographe français, créateur du terme urbanisme ;
 Pierre-François Clerget, dit l'abbé Clergé, prête catholique et homme politique français.

Divers 
 Clerget-Blin, industrie aéronautique française.

Homonymie de patronyme